В разное время три корабля ВМС Великобритании носили имя HMS Onslow:

 HMS Onslow (1916), эсминец Адмиралтейского типа M, спущенный на воду в 1916 г. и списанный в 1921 г. Он участвовал в Ютландском сражении под командованием капитана Джона Тови, позже адмирала флота.
 HMS Onslow назывался эсминцем, спущенным на воду в январе 1941 года, но его имя было изменено, в августе 1941 года был введен в строй как HMS Pakenham.
 HMS Onslow (1941), эсминец типа O, спущен на воду в марте 1941 года. Первоначально он назывался HMS Pakenham, но в августе 1941 года его название было изменено, введён в строй в октябре 1941 года. Передан ВМС Пакистана в 1949 году, переименован в Tippu Sultan, а затем в Mufafiz.